Tang-e Kabūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tang Kabūd, ort, Lorestan, 
 Darreh-ye Kabūd (dal i Lorestan, lat 33,73, long 48,58), 

Robotskapade Iranförgreningar